Люпов — фамилия. Известные носители:

 Люпов, Алексей Николаевич (1872—1911) — русский военный, участник русско-японской войны, брат Люпова С.Н.
 Люпов, Сергей Николаевич (1870—1945) — русский военный, участник русско-японской и Первой мировой войн, брат Люпова А.Н.

Топонимы
 Люпов — река в Германии

См. также 
 Никола Люпо (1758—1824) — французский скрипичный мастер.